Wahlkreis Göltzschtal steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Göltzschtal 1
 Wahlkreis Göltzschtal 2